

Фармерсвілл — місто, штат Каліфорнія
 Фармерсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Фармерсвілл — місто, штат Техас
 Фармерсвілл — селище, штат Іллінойс
 Фармерсвілл — селище, штат Огайо
 Фармерсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія